Schallmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schallmoser (1947–2021), deutscher Landwirt und Politiker (Freie Wähler)
 Ulrich Schallmoser, deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof